NGC 7475-1
NGC 7475-2